Jelena () er en russisk spillefilm fra 2011 af Andrej Zvjagintsev.

Medvirkende 
 Nadezjda Markina som Jelena
 Andrej Smirnov som Vladimir
 Jelena Ljadova som Katja
 Aleksej Rozin som Sergej
 Jevgenija Konusjkina som Tatjana

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Russiske film fra 2011
Dramafilm fra Rusland